Konjuša je lahko:
 Konjuša, Knić (Srbija)
 Konjuša, Osečina (Srbija)